Сюрвейер:

 Сюрвейер — термин в страховании, обозначающий инспектора или агента страховщика, осуществляющего осмотр имущества.
 Сюрвейер флота — должность в Британском Адмиралтействе, существовавшая с XVI до середины XIX века.

См. также 
 Сервейер